Ри́чард Джо́зеф «Дик» Макгуа́йр (; 25 января 1926 года, Бронкс, Нью-Йорк — 3 февраля 2010 года, Хантингтон, округ Саффолк, Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк) — американский профессиональный баскетболист и тренер, брат Эла Макгуайра и дядя Элли Макгуайра, также поигравших в НБА. Член Зала славы баскетбола с 1993 года.

Карьера игрока 
Играл на позиции разыгрывающего защитника. Учился в университете Сент-Джонс и Дартмутском колледже, в 1949 году был выбран на драфте НБА под 7-м номером командой «Нью-Йорк Никс». Позже выступал за команду «Детройт Пистонс». Всего в НБА провёл 11 сезонов, 10 из которых входил в десятку лучших плеймейкеров лиги. Семь раз принимал участие в матче всех звёзд НБА (1951—1952, 1954—1956, 1958—1959). Один раз включался во 2-ую сборную всех звёзд НБА (1951). Дважды становился лауреатом приза Хаггерти (1944, 1949). За ним в «Никс» закреплён номер 15. В 1993 году был включён в Зал славы баскетбола в качестве игрока, а его брат Эл Макгуайр также, в 1992 году, был введён в Зал славы, но уже в качестве тренера, к тому же они являются единственными братьями, членами Зала славы баскетбола. Всего за карьеру в НБА сыграл 738 игр, в которых набрал 5921 очко (в среднем 8,0 за игру), сделал 2784 подбора и 4205 передач.

Карьера тренера 
Последний сезон в качестве игрока Макгуайр был играющим тренером родной команды «Детройт Пистонс» (1959—1960), а после завершения профессиональной карьеры проработал в «Пистонс» на должности главного тренера ещё в течение трёх сезонов (1960—1963). Через два года сменил прописку, перейдя в клуб «Нью-Йорк Никс», в котором начинал карьеру игрока, и проработал в нём на должности главного тренера ещё три года (1965—1968).

Смерть 
Дик Макгуайр умер от аневризмы аорты 3 февраля 2010 года в городе Хантингтон, который находится в округе Саффолк штата Нью-Йорк, в северо-западной части острова Лонг-Айленд, в возрасте 84 лет.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Зала славы баскетбола
 Статистика в NCAA на сайте Sports-Reference.com
 Статистика в НБА на сайте Basketball-Reference.com
 Тренерская карьера на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Детройт Пистонс»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Детройт Пистонс»
Тренеры «Нью-Йорк Никс»
Члены Зала славы баскетбола
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами
Умершие от аневризмы аорты